El término Helix puede referirse a:

Serie de televisión estadounidense: Helix
La banda musical: Helix
El sinónimo del género botánico: Hedera
Parte exterior curvada del pabellón auricular: hélice (oído)
Género de caracol: Helix